Salice ist der Name von Orten:

 Gemeinde Salice im französischen Département Corde-du-Sud auf Korsika
 Gemeinde Salice Salentino in der italienischen Provinz Lecce, Apulien 
 in der Antike einer der Namen von Sri Lanka

Salice ist der Name folgender Personen:

 Christian Jakob Salice-Contessa (1767–1825), schlesischer Großkaufmann, Kommunalpolitiker und romantischer Schriftsteller
 Karl Wilhelm Salice-Contessa (1777–1825), schlesischer Dichter der Romantik
 William Salice (1933–2016), italienischer Produktentwickler und -manager